Diagonaal, over de hoek 
 Toren Overhoeks, een kantoortoren in Amsterdam-Noord
 Overhoeks (Amsterdam), een naar deze toren genoemde nieuwbouwwijk in Amsterdam-Noord

Zie ook 
 Overhoekse steunbeer, een begrip uit de architectuur